{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62401) - || 2000 SD171 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62402) - || 2000 SM171 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62403) - || 2000 SL172 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62404) - || 2000 SQ173 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62405) - || 2000 SR175 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62406) - || 2000 SN176 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62407) - || 2000 SO176 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62408) - || 2000 SU176 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62409) - || 2000 SR177 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62410) - || 2000 SN178 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62411) - || 2000 SX178 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62412) - || 2000 SY178 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62413) - || 2000 SE179 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62414) - || 2000 SV179 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62415) - || 2000 SA180 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62416) - || 2000 SS180 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62417) - || 2000 ST181 ||19 september 2000 || NEAT
|-
| (62418) - || 2000 SR182 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62419) - || 2000 SX183 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62420) - || 2000 SH184 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62421) - || 2000 SJ184 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62422) - || 2000 SK184 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62423) - || 2000 SM184 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62424) - || 2000 SX184 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62425) - || 2000 SM186 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62426) - || 2000 SX186 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62427) - || 2000 SH187 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62428) - || 2000 SM187 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62429) - || 2000 SQ187 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62430) - || 2000 SV187 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62431) - || 2000 SG188 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62432) - || 2000 SH188 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62433) - || 2000 SO188 ||21 september 2000 || NEAT
|-
| (62434) - || 2000 SW189 ||22 september 2000 || NEAT
|-
| (62435) - || 2000 SN190 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62436) - || 2000 SR192 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62437) - || 2000 SY198 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62438) - || 2000 SF199 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62439) - || 2000 SK200 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62440) - || 2000 SR201 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62441) - || 2000 SX202 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62442) - || 2000 SA204 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62443) - || 2000 SN204 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62444) - || 2000 SO206 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62445) - || 2000 SF207 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62446) - || 2000 SH207 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62447) - || 2000 SR207 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62448) - || 2000 SC208 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62449) - || 2000 SD208 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62450) - || 2000 SE208 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62451) - || 2000 SN208 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62452) - || 2000 SO209 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62453) - || 2000 SP209 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62454) - || 2000 SQ209 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62455) - || 2000 SK210 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62456) - || 2000 SL210 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62457) - || 2000 SO210 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62458) - || 2000 SP211 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62459) - || 2000 SX211 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62460) - || 2000 SY211 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62461) - || 2000 SH212 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62462) - || 2000 SO212 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62463) - || 2000 SS212 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62464) - || 2000 SF213 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62465) - || 2000 SJ213 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62466) - || 2000 SR213 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62467) - || 2000 SW213 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62468) - || 2000 SA214 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62469) - || 2000 SD215 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62470) - || 2000 SH216 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62471) - || 2000 SP216 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62472) - || 2000 SO217 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62473) - || 2000 SZ217 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62474) - || 2000 SP218 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62475) - || 2000 SB219 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62476) - || 2000 SH219 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62477) - || 2000 SJ219 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62478) - || 2000 SK219 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62479) - || 2000 SD220 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62480) - || 2000 SU220 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62481) - || 2000 SC221 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62482) - || 2000 SE221 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62483) - || 2000 SG221 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62484) - || 2000 SN221 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62485) - || 2000 SX221 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62486) - || 2000 SC222 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62487) - || 2000 SP222 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62488) - || 2000 SN223 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62489) - || 2000 SS223 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62490) - || 2000 SL224 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62491) - || 2000 SN224 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62492) - || 2000 ST224 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62493) - || 2000 SK225 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62494) - || 2000 SP225 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62495) - || 2000 SQ226 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62496) - || 2000 SA227 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62497) - || 2000 SJ228 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62498) - || 2000 SL228 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62499) - || 2000 SK229 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62500) - || 2000 SL229 ||28 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten